Ernest Verlant (1862-1924), historien de l'art et écrivain belge d'expression française ;
 Eugène Verlant (1867-1958), ingénieur polytechnicien, inventeur du code Verlant ;
 Gilles Verlant (1957-2013), animateur de télévision, animateur de radio et journaliste belge.

Patronyme belge